Сезон 2001/2002 стал для Реал Мадрида 71-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

0

Общие убытки: 

Общая прибыль: 0

Разница:

Соревнования

Примера

Результаты турнира

Результаты

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Лиге чемпионов как победитель текущего розыгрыша.
2 «Реал Мадрид» и «Депортиво» финалисты кубка Испании получили право участвовать в Лиге чемпионов по итогам чемпионата, поэтому «Алавес», занявший 7-е место, квалифицировался в кубок УЕФА.

Кубок Испании

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Испании

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2001
2002